Люсьен Анатоль Прево-Парадоль (1829—1870) — французский журналист, член Французской академии.

Недолго был профессором истории литературы, затем всецело посвятил себя журналистике; особенное внимание обращали на себя его статьи в «Courrier du Dimanche». Сначала решительный либерал и противник Империи, он постепенно понижал тон и наконец в 1870 г., после сформирования министерства Оливье, оказался его горячим сторонником.

За это он был назначен посланником в США. Едва он высадился в Америке на берег, как получил весть о войне с Германией, шедшей вразрез с его надеждами на мирное развитие страны. Порвавший окончательно со своими прежними друзьями, разочарованный в новых, он не нашел в себе сил, чтобы пережить катастрофу, и покончил с собой.

Написал: «Essai sur l’histoire universelle» (Париж, 1854; 3 изд. 1875), «Essais de politique et de littérature» (Париж, 1859—93) «Du rôle de la famille dans l’éducation» (Париж, 1857), «Quelques pages d’hist. contemporaine. Lettres politiques» (Париж, 1862—66; 2 изд. 1872), «Études sur les moralistes français» (1865, 3 изд. 1873), «La France nouvelle» (1868, нов. изд. 1876).

Ссылки 
 

Члены Французской академии

Застрелившиеся в США
Послы Франции в США